Högger ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Högger (1706–1784), Schweizer Bürgermeister
 Sebastian Högger (1686–1737), Schweizer Offizier in schwedischen Diensten